Heinrich Balemann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Balemann (Ratsherr, 1580) (1580–1645), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Balemann (Ratsherr, 1643) (1643–1693), deutscher Jurist und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Balemann (1677–1750), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich Diedrich Balemann (1703–1768), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch:
 Hinrich Balemann